Сурьмяная кислота — неорганическое соединение оксида сурьмы и воды. Сурьмяная кислота существует в растворе в нескольких формах, например, гексагидроксосурьмяная H[Sb(OH)6]. При осаждении получают гель с переменным содержанием воды, при длительном высушивании — нерастворимую метасурьмяную кислоту HSbO3. Соли сурьмяной кислоты называются антимонатами (антимониатами) или оксистибатами.

Получение 

 Окислением азотной кислотой:
 

 Взаимодействием её солей с кислотами:

Химические свойства 
 Реагирует с щелочами:

Производные 
Соли cурьмяной кислоты называются антимонатами, например:

 Антимонат свинца(II)
 Пироантимонат свинца(II)

Соединения сурьмы
Неорганические кислородсодержащие кислоты